Емцы — название населённых пунктов на Украине:

 Емцы — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Емцы — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Емцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.